Archilochus steht für:
 Archilochus (Gattung), aus der Familie der Kolibris
 lateinischer Name für den Poeten Archilochos aus Paros